Perfect Strangers (televisieserie) (1986-1993), een Amerikaanse televisieserie
 Perfect Strangers (miniserie) (2001), een Britse miniserie
 Perfect Strangers (album), een muziekalbum van Deep Purple
 Perfect Strangers (Deep Purple) (1984), een nummer op dit album
 Perfect Strangers (Jonas Blue) (2016), een nummer van Jonas Blue

Films 
 Perfect Strangers (1945) van Alexander Korda met Robert Donat en Deborah Kerr
 Perfect Strangers (1950) van Bretaigne Windust met Ginger Rogers en Dennis Morgan
 Perfect Strangers (1984) van Larry Cohen met Anne Carlisle en Brad Rijn
 Perfect Strangers (2001), televisiefilm van Stephen Poliakoff met Michael Gambon en Lindsay Duncan
 Perfect Strangers (2003) van Gaylene Preston met Rachael Blake en Robyn Malcolm
 Perfect Strangers (2004), televisiefilm van Robin Shepperd met Rob Lowe en Anna Friel

Zie ook 
Perfect Stranger (doorverwijspagina